Gardening () steht für:
 Community Gardening, siehe Gemeinschaftsgarten
 Gardening (Kryptologie)
 Guerilla Gardening
 Urban Gardening, siehe Urbaner Gartenbau